Pseudoalteromonas — рід протеобактерій. Виділений у 1995 році з роду Alteromonas.

Спосіб життя 
Це морські глибоководні види, що здатні жити за температури води нижче 5 °C.

Види 
 Pseudoalteromonas agarivorans (Romanenko et al. 2003)
 Pseudoalteromonas aliena (Ivanova et al. 2004)
 Pseudoalteromonas antarctica (Bozal et al. 1997)
 Pseudoalteromonas arctica (Khudary et al. 2008)
 Pseudoalteromonas atlantica (Akagawa-Matsushita et al. 1992)
 Pseudoalteromonas aurantia (Gauthier and Breittmayer 1979)
 Pseudoalteromonas bacteriolytica (Sawabe et al. 1998)
 Pseudoalteromonas byunsanensis (Park et al. 2005)
 Pseudoalteromonas carrageenovora (Akagawa-Matsushita et al. 1992)
 Pseudoalteromonas citrea (Gauthier 1977)
 Pseudoalteromonas denitrificans (Enger et al. 1987)
 Pseudoalteromonas distincta (Romanenko et al. 1995)
 Pseudoalteromonas donghaensis (Oh et al. 2011)
 Pseudoalteromonas elyakovii (Ivanova et al. 1997)
 Pseudoalteromonas espejiana (Chan et al. 1978)
 Pseudoalteromonas flavipulchra (Ivanova et al. 2002)
 Pseudoalteromonas haloplanktis (ZoBell and Upham 1944)
 Pseudoalteromonas haloplanktis tetraodonis (Simidu et al. 1990)
 Pseudoalteromonas issachenkonii (Ivanova et al. 2002)
 Pseudoalteromonas luteoviolacea (Gauthier 1982)
 Pseudoalteromonas lipolytica (Xu et al. 2010)
 Pseudoalteromonas maricaloris (Ivanova et al. 2002)
 Pseudoalteromonas marina (Nam et al. 2007)
 Pseudoalteromonas mariniglutinosa (ex Berland et al. 1969)
 Pseudoalteromonas nigrifaciens (Baumann et al. 1984)
 Pseudoalteromonas paragorgicola (Ivanova et al. 2002)
 Pseudoalteromonas peptidolytica (Venkateswaran and Dohmoto 2000)
 Pseudoalteromonas phenolica (Isnansetyo and Kamei 2003)
 Pseudoalteromonas piscicida (ex Bein 1954)
 Pseudoalteromonas prydzensis (Bowman 1998)
 Pseudoalteromonas rubra (Gauthier 1976)
 Pseudoalteromonas ruthenica (Ivanova et al. 2002)
 Pseudoalteromonas sagamiensis (Kobayashi et al. 2003)
 Pseudoalteromonas spongiae (Lau et al. 2005)
 Pseudoalteromonas tetraodonis (Simidu et al. 1990)
 Pseudoalteromonas translucida (Ivanova et al. 2002)
 Pseudoalteromonas tunicata (Holmström et al. 1998)
 Pseudoalteromonas ulvae (Egan et al. 2001)
 Pseudoalteromonas undina (Chan et al. 1978)
 Pseudoalteromonas xiamenensis (Zhao et al. 2014)

Примітки

Посилання 
 
 Pseudoalteromonas Genome Projects  (from Genomes OnLine Database )
 Comparative Analysis of Pseudoalteromonas Genomes (at DOE's IMG system)

Alteromonadales
Роди бактерій